Il termine Fota può riferirsi a diverse pagine di Wikipedia:

 Formula One Teams Association, associazione dei team di Formula 1, attiva dal 2008 al 2014;
 Fota Island, isola dell'Irlanda.